Grupo de población, poblacional o demográfico, puede referirse a:

Muestra de población
Grupo social
Grupo étnico
Núcleo de población
Población biológica
Grupos de población en biomedicina

Notas